„Blackout Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, което минава през Европа, Северна Америка и Азия, в подкрепа на студийния албум Blackout от 1982 г. Турнето продължава повече от година и половина, и е посетено от над един милион зрители. На Blackout Tour в САЩ, „Айрън Мейдън“ през цялото време се изявяват, като подгряващ изпълнител на „Скорпиънс“. По време на турнето „Скорпиънс“ участват и на някои от най-големите рок фестивали по това време, като този в Сан Бернардино, (Калифорния) на 29 май 1983 г. пред 325 000 зрители на втория ден от фестивала и в края на година в Дортмунд, Германия.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Франсис Буххолц – бас китара

Дати

Източници 

Турнета на „Скорпиънс“